Folsey ist der Familienname folgender Personen:

 Ryan Folsey (* 1970), amerikanischer Filmeditor